Dragan Marković je ime više osoba:
 Dragan Marković (političar) zvani Palma (1960.), srpski političar, predsjednik stranke Jedinstvena Srbija.
 Dragan Marković (košarkaš), srpski košarkaš.
 Dragan Marković (nogometaš), srpski nogometaš.
 Dragan Marković (redatelj), srpski redatelj i scenarist.
 Dragan Marković (novinar) (1927. – 1996.), srpski novinar, urednik NIN-a.
 Dragan Marković (rukometaš), izbornik rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.